Le scarpe al sole – romanzo del 1921
Le scarpe al sole – film del 1935